Sants:
 Sant Felip l'Evangelista, personatge esmentat als Fets dels Apòstols
 Sant Felip Benizi, frare servita del 
 Sant Felip de Roma, un dels Set Sants Germans
 Sant Felip apòstol, un dels dotze apòstols
 Sant Felip Neri (Florència, 1515 - Roma, 1595), fundador de la Congregació de l'Oratori
 Toponímia:
 Sant Felip Neri (Crevillent), pedania del municipi de Crevillent (Baix Vinalopó) 
 Convent de Sant Felip, convent de l'oratori a Vic (Osona)
 Castell de Sant Felip, fortificació al costat sud de la desembocadura del port de Maó (Menorca)
 Església de Sant Tomàs i Sant Felip Neri, església a plaça de Sant Vicent Ferrer de la ciutat de València 
 Església de Sant Felip Neri de Barcelona, església d'estil barroc (segle XVIII) a Barcelona
 Plaça de Sant Felip Neri, plaça de Barcelona 
 Miscel·lània:
 Germanes de Sant Felip Neri, congregació religiosa femenina constituïda el 1858 
 Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri, congregació de sacerdots seculars i de seglars fundada per Sant Felip Neri